TMC Monte Carlo
 Toyota Motor Corporation 
 Trinamool Congress
 Llum de peu TMC